JamaicaVM — это виртуальная машина и среда сборки для Java-программ реального времени. Она включает в себя детерминированный сборщик мусора (с предсказуемым временем работы) и реализует RTSJ.  Разработана для использования во встраиваемых системах и системах реального времени.

См. также 
Aicas
Сборка мусора
RTSJ
Embedded Java

Ссылки 
aicas
JamaicaVM

Примечания 

Виртуальные машины Java